Curbelo ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Curbelo (* 1973), uruguayischer Fußballspieler und -trainer
 Andrés Lorenzo Curbelo († verm. 1772), spanischer, katholischer Geistlicher auf der Kanaren-Insel Lanzarote

 Cecilia Curbelo (* 1975), uruguayische Schriftstellerin
 Gaston Curbelo (* 1976), französisch-uruguayischer Fußballspieler
 Hugo Curbelo, uruguayischer Rollstuhl-Basketballspieler
 Jorge Curbelo (* 1981), deutsch-uruguayischer Fußballspieler
 José Curbelo (1917–2012), US-amerikanischer Pianist und Bandleader des Latin Jazz
 José Nicolás Curbelo, uruguayischer Turner
 Juan Ramón Curbelo (* 1979), uruguayischer Fußballspieler